Blake se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anthony John Dyson Blake
 Daniel B. Blake
 Emmet Reid Blake
 Joseph Blake
 Sidney Fay Blake
 Stanley Thatcher Blake